Буттільєра ()

Буттільєра-Альта — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Буттільєра-д'Асті — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Асті